Mogilevska oblast (bjeloruski: Магілёўская во́бласць; Mahilyowskaya Voblasts, ruski: Могилёвская о́бласть; Mogilyovskaya Oblast) je jedna od šest oblasti u Bjelorusiji. Središte oblasti je grad Mogilev.

Zemljopis
Mogilevska oblast se nalazi u istočnoj Bjelorusiji na granici s Rusijom

Oblast je 2009. godine imala 1.123.100 stanovnika što je 12,2% od ukupnoga bjeloruskog stanovništva, 855.000 stanovnika živi u urbanim naseljima, dok 353.600 stanovnika živi u ruralnim naseljima, površina oblasti je 29.000 km², dok je prosječna gustoća naseljenosti 40 stan./km² .

Susjedne oblasti Mogilevske su na jugu Gomelska, na zapadu je Minska, na sjeveru Vitebska oblast, dok je na istoku državna granica s Rusijom.

Etnički sastav
Najbrojniji narod oblasti su Bjelorusi kojih ima 1.044.000, drugi najbrojiniji narod su Rusi kojih ima 132.000, Židova ima 3.500, Poljaka 2.800,  Ukrajinaca 2.110, Tatara 1.700, Litvanaca 1.300, Armanaca 1.100 i Roma 1.070.

Administrativna podjela
Mogilevska oblast dijeli se na 21 rajon, 14 gradova, 196 naselja, 3.247 sela, te pet gradova (municipija) koji imaju viši administrativni stupanj.

Gradovi
Glavni grad Mogilevske oblast je Mogilev koji ima 365.100 stanovnika, drugi najveći grad je Babrujsk koji ima 220.800 stanovnika, treći grad po broju stanovnika je Asipoviči koji ima 34.700 stanovnika, od veći gradova tu je i Horki koji ima 34.000 stanovnika i Kričev koji ima 28.200 stanovnika ostali gradovi imaju manje od 20.000 stanovnika.

Izvor

Vanjske poveznice
 Službena stranica oblasti 

Oblasti u Bjelorusiji